Osoby:
 Jewhen Selin - ukraiński piłkarz
 Markus Selin - fiński producent filmowy

Zobacz też:
 Sellin